Els cadmeons o cadmeus (en grec antic Καδμείωνες o Καδμεῖοι) era el nom dels antics pobladors de Beòcia que van expulsar els seus habitants originals, els hiantes i van fundar Cadmea, ciutat que després va ser Tebes. El nom de Cadmea el va conservar la seva acròpoli.

Sembla segur que els primers habitants de Tebes es deien cadmeons, segons diu Homer tant a la Ilíada com a l'Odissea, i la plana on hi havia la ciutat tenia el nom de Καδμηΐς γῆ (terra dels cadmeus).

La mitologia grega atribueix la fundació de Tebes a Cadme, que, a més del que en diu la tradició, que el fa fill d'Agènor i net de Posidó, se suposa que podria haver estat un cabdill dels pelasgs o dels tirrens que va colonitzar aquelles contrades. Els cadmeons o cadmeus serien els seus descendents o els pobladors que van venir amb Cadme.

Referències 

Grups hel·lènics